

Patronyme 
 Leila Ghandi (1980-), journaliste et photographe franco-marocaine
 Saïd Ghandi (1948-), ancien footballeur international marocain

Autre 
 Ghandi Mall, un centre commercial casablancais (Maroc)

Homonymie de patronyme